Czerska Struga – osada w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk. 
 Czerska Struga – rzeka, lewy dopływ Brdy.